Bogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bogöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (9,72 ha)
Bogöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,2 ha)
Bogöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Bogöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (13,6 ha)
Bogölen (Brunneby socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Bogölen (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Bogölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Stora Bogölen, sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn